peut faire référence à :

Allemagne
  z.b.V. de l'armée impériale allemande  
  d'armée de la Wehrmacht